GRES Imperatriz Leopoldinense est une école de samba du quartier de Ramos à  Rio de Janeiro, au Brésil.

Données de l'école 
  D1 Carnaval

  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

Enredos

Références 

Imperatriz Leopoldinense